BB&T Atlanta Open 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2015 z cyklu Atlanta Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 27 lipca–2 sierpnia 2015 roku w Atlancie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 585 870 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015
ATP
2015 w Stanach Zjednoczonych